El término bulldozer puede referirse:

a un bulldozer, una máquina para la construcción;
a Bulldozer, una banda de black/speed metal italiana;
al bulldozer, el código en clave de una serie de procesadores de AMD.